Роџер Федерер је успео да одбрани титулу и други пут освоји титулу на турниру. У финалу је победио Гаела Монфиса резултатом 6:3, 7:6(7:5).

Носиоци 

   Роџер Федерер '(победник)
  Николај Давиденко (четвртфинале)
  Ришар Гаске (прво коло)
  Себастијан Грожан (прво коло)

 Игор Андрејев (прво коло) 
 Оливије Рохус (прво коло) 
 Гаел Монфис (финалиста) 
 Фелисијано Лопез (друго коло)

Жреб

Завршница

Група 1

Група 2

Спољашње везе 
 Главни жреб - Доха 2006.

Отворено првенство Катара у тенису 2006.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно